PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
 PZPR – Polski Związek Piłki Ręcznej, obecnie Związek Piłki Ręcznej w Polsce (ZPRP)
 PZPR – Piaseczyński Zlot Piosenki Różnej